Aquest és un llistat dels diferents projectes d'edificis i estructures en construcció i plantejats a Catalunya:

Projectes